Das Circuito Mundial de Squash Club El Nogal 2007 fand vom 21. bis 26. August 2007 in Bogotá, Kolumbien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Barker, der auch in diesem Jahr das Endspiel erreichte. In diesem bezwang er Borja Golán mit 13:11, 11:8 und 11:6, womit er zum dritten Mal in Folge das Turnier gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ernesto Lucena einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2007
PSA World Tour 2007/08